48 kan referere til:
 48 − det 48. år efter Kristi fødsel
 48 f.Kr. − det 48. år før Kristi fødsel
 48 (tal) − et naturligt tal
 48 (album) − et studiealbum af den tyske sangerinde Ina Müller fra 2013

Se også
 48. breddegrad
 48. længdegrad